Олимпиада в Лос Анджелис може да се отнася за:
 X летни олимпийски игри, проведени в Лос Анджелис през 1932 г.
 XXIII летни олимпийски игри, проведени в Лос Анджелис през 1984 г.